Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009 var en professionel tennisturnering, som blev spillet indendørs på hard court. Det var 34. udgave af herreturneringen Regions Morgan Keegan Championships, og turneringen var en World Tour 500 series-turnering på ATP Tour'en. Det var samtidig den 23. udgave af kvindernes Cellular South Cup, som var en WTA International-turnering på WTA Tour'en. Både mændenes og kvindernes turnering blev afviklet i Racquet Club of Memphis i Memphis, Tennessee, USA i perioden 15. – 22. februar 2009.

Herresingleturneringen blev vundet af topseedede Andy Roddick, som i finalen besejrede den 5.-seedede Radek Štěpánek med 7-5, 7-5. Sejren var Roddicks 27. ATP Tour-titel og den anden i Regions Morgan Keegan Championships (første titel vandt han i 2002). Herredoubletitlen blev vundet af Mardy Fish og Mark Knowles, som i finalen besejrede Travis Parrott og Filip Polasek med 7-6, 6-1.

I damesingle sikrede Viktoria Azarenka sig årets og karrierens anden WTA Tour-titel, da hun finalen vandt 6-1, 6-3 over Caroline Wozniacki. De to singlefinalister var også involveret i damedoublefinalen, hvor de sammen vandt over Juliana Fedak og Michaella Krajicek med 6-1, 7-6.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf de 25 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. Tre spillede deltog på grundlag af et wildcard, mens de sidste fire spillere var gået videre fra kvalifikationen.

Turneringen blev vundet af topseedede amerikaner Andy Roddick, som i finalen besejrede den 5.-seedede tjekke Radek Štěpánek med 7-5, 7-5. Sejren var Roddicks 27. ATP Tour-titel og den anden i Regions Morgan Keegan Championships (første titel vandt han i 2002). I første vandt Roddick over den forsvarende mester, Steve Darcis fra Belgien, med 7-6, 6-2.

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf de 25 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. Tre spillede deltog på grundlag af et wildcard, mens de sidste fire spillere var gået videre fra kvalifikationen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup  
 ATP World Tour – Regions Morgan Keegan Championships 
 Sony Ericsson WTA Tour – Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 

WTA Tour 2009
ATP Tour 2009